Математический мост () — неофициальное название деревянного пешеходного моста через реку Кам (), соединяющего старую и новую части Куинс-колледжа в Кембридже, Великобритания.

Мост был построен в 1749 году по проекту известного плотника Уильяма Этриджа. Официальное название — просто деревянный мост ().

По легенде математический мост построил сам Исаак Ньютон, причём без единого гвоздя. Позже любознательные студенты разобрали мост на части, однако не смогли разобраться в его конструкции, и собирать мост обратно им пришлось уже при помощи болтов и гаек. На самом деле, мост был построен через 22 года после смерти Ньютона и его балки были с самого начала скреплены железными штырями, которые были заменены на болты во время реконструкции 1905 года.

Ссылки 
 Queens' College’s history of the bridge

Мосты, построенные в 1749 году
Появились в 1749 году в Великобритании
Пешеходные мосты Великобритании
Мосты Англии
Здания и сооружения Кембриджа
Куинз-колледж (Кембриджский университет)
Исаак Ньютон